— японский теле- и киноактёр. Карьеру начал с 2007 года, снявшись в сериале .

Фильмография

Номинации и награды 
 2006 — Гран-при конкурса журнала 
 2010 — «Приз Японской Академии» в категории «Дебютант года» (за фильм «Красная нить судьбы», 2008)